Middlesbrough FC (celým názvem: Middlesbrough Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Middlesbrough v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1876. Od sezóny 2017/18 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Největšího úspěchu dosáhl v sezoně 2005/06, kdy se sice tak tak prokousal přes čtvrtfinále i semifinále Poháru UEFA, ale zvládl to a mohl nastoupit do finále proti španělskému klubu Sevilla FC. Tam už tolik štěstí neměl a když prohrával 0:2, tak vrhl všechny síly do útoku a protivník to ztrestal dalšími dvěma brankami.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Riverside Stadium s kapacitou 34 742 diváků.

Získané trofeje 

 EFL Cup ( 1× )
 2003/04
 FA Amateur Cup ( 2× )
 1894/95, 1897/98

Významní hráči 
 George Elliott (1909–1925)
 George Camsell (1925–1939)
 Wilf Mannion (1936–1954)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1897: Northern Football League
 1897–1899: Northern Football League (Division One)
 1899–1902: Football League Second Division
 1902–1924: Football League First Division
 1924–1927: Football League Second Division
 1927–1928: Football League First Division
 1928–1929: Football League Second Division
 1929–1954: Football League First Division
 1954–1966: Football League Second Division
 1966–1967: Football League Third Division
 1967–1974: Football League Second Division
 1974–1982: Football League First Division
 1982–1986: Football League Second Division
 1986–1987: Football League Third Division
 1987–1988: Football League Second Division
 1988–1989: Football League First Division
 1989–1992: Football League Second Division
 1992–1993: Premier League
 1993–1995: Football League First Division
 1995–1997: Premier League
 1997–1998: Football League First Division
 1998–2009: Premier League
 2009–2016: Football League Championship
 2016–2017: Premier League
 2017– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1876
Sport v Middlesbroughu